Султан-Хан Аккулы (; род. , Туркестан) — кандидат филологических наук.

Биография 
Родился в 1962 году в городе Туркестан.

В 1990 году закончил филологический факультет КазНУ имени Аль-Фараби.

С 1990 по 1995 — старший лаборант, младший научный сотрудник в Институте литературы и искусства имени М. Ауэзова при Национальной Академии наук.

С 1995 по 1996 — заведующий кафедрой гуманитарных наук в Академии искусств имени Т. Жургенова.

С 1997 по 2000 — директор Астанинского бюро Казахской редакции Радио «Свободная Европа/Радио Свобода».

С 2000 по 2001 — пресс-секретарь акима города Астаны.

С 2001 по 2002 — собственный корреспондент газеты «Казахстан-Заман» в Астане.

С 2002 года работает в Казахской редакции Радио «Свободная Европа/Радио Свобода» в Праге (Чехия).

Директор НИИ «Алаш» ЕНУ имени Л. Н. Гумилева.

Ссылки 
Султан-Хан Аккулы

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Туркестане
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Казахской академии искусств им. Т. К. Жургенова
Историки Казахстана
Кандидаты филологических наук